Lista obejmuje fikcyjne potwory ze świata Gwiezdnych wojen.

W filmach Gwiezdne wojny, jak również w innych utworach z tej serii (komiksy, książki, gry RPG) pojawiło się wiele stworów przedstawianych jako ogromne, przerażające i niebezpieczne. Poniżej wymienione są ważniejsze z nich: lista nie jest kompletna, koncentruje się jednak na stworzeniach charakterystycznych, wielkich i potencjalnie groźnych. Wiele spośród potworów jedynie pokazanych w filmach zyskało w późniejszych publikacjach nie tylko nazwy, ale i dokładne opisy (obejmujące biologię, obszary występowania etc).

Acklay
Acklay to zwierzę przypominające wielką modliszkę.

Jest to zamieszkujący planety Vendaxa i Felucia ponad trzymetrowy owad. Posiada sześć ramion zakończonych czteropalczastą dłonią. Ostatni, znacznie wydłużony palec pełni rolę odnóża krocznego, a w pierwszej parze ramion również kleszczy. Charakteryzuje się przeważnie zielonkawym bądź pochodnym kolorem. Podbrzusze jasnobeżowe. Koniec odwłoka wyposażony jest w kolec. Wydłużona głowa osadzona jest na długiej szyi. Ma troje oczu i około 40 ostrych zębów.

Bestia znana ze swej brutalności wykorzystywana była do walk na arenach. Acklay trzymany w niewoli na planecie Geonosis zabity został przez Obi-Wana Kenobiego na początku wojen klonów.

Avril 
Avril to duży ptak drapieżny zamieszkujący ósmy księżyc Yavinu. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi do ośmiu metrów, długość szponów około 20 centymetrów, a jego krzyk jest przerażająco głośny.

Colo 
Colo (ang. colo claw fish) to duża zielona ryba zamieszkująca morza i oceany Naboo. Spotykają ją bohaterowie epizodu pierwszego (Obi-Wan Kenobi, Jar Jar Binks i Qui-Gon Jinn) po drodze do Theed.

Ryba jest bardzo długa (do 40 metrów) i płaska, pokryta bioluminescencyjnymi wzorami. Colo trawi swoje ofiary bardzo wolno, ale najpierw je uśmierca przy pomocy swoich długich kłów.

Exogorth 
Exogorth to rodzaj kosmicznego ślimaka zamieszkujący asteroidy dookoła planety Hoth. Po  raz pierwszy ukazany został na ekranach kin w epizodzie V.

Exogorty są jedną z nielicznych form życia przystosowanych do życia w kosmicznej próżni. Stworzenia te rozmnażają się bezpłciowo przez podział, a ich organizmy zbudowane są z krzemu. Żywią się kosmicznymi energiami, minerałami w asteroidach oraz mynockami. Typowo osiągają długość 10 metrów, ale znane są osobniki o rozmiarach znacznie większych, dochodzących do 900 metrów. Potrafią się przegryźć nawet przez kadłub niszczyciela.

Stwór ten porusza się w kosmosie przez odbijanie się od asteroid oraz dzięki wykorzystaniu wiatru słonecznego. Te „kosmiczne ślimaki” dysponują całkiem niezłym zmysłem orientacji w przestrzeni, co pomaga im w łowieniu pokarmu.

W Imperium kontratakuje Han Solo usiłował się schować przed ścigającymi go statkami Imperium i zupełnie nieświadomie trafił razem z Sokołem i wszystkimi pasażerami prosto do paszczy Exogorta. W porę jednak zorientował się, co się stało i odleciał.

Gorax 
Gorax to straszydło zamieszkujące lesisty księżyc Endor. Po raz pierwszy zostało ukazane w filmie telewizyjnym Przygoda wśród Ewoków.

Największe osobniki osiągały wzrost nawet 30 metrów, a więc wielokrotność wzrostu Ewoka. Nic dziwnego, że Goraksy budziły wśród Ewoków strach.

W filmie telewizyjnym Jeremitt i Catarine Towani zostają porwani przez Goraxa. Ich dzieci – z pomocą Ewoków – odnajdują kryjówkę Goraxa i zabijają go.

Krayt 

Smok Krayt to duży drapieżnik zamieszkujący planetę Tatooine. Szkielet Krayta można wypatrzeć w Nowej Nadziei, a żywy osobnik występuje w pierwszym odcinku drugiego sezonu serialu The Mandalorian.

Kwazel Maw 
Te morskie drapieżniki zamieszkują planetę Rodia. Po raz pierwszy pokazany w ósmym odcinku animowanych Wojen Klonów.

Kwazel Mawy osiągają 85 albo i więcej metrów długości. Ich długość życia sięga nawet 100 lat. Do cech charakterystycznych wyglądu zaliczyć można antenki oraz bioluminescencyjne dwukolorowe wzory na całym ciele (zielono-fioletowe). Nie pływa on zbyt dobrze – woli trzymać się ścian podmorskich kanionów i czyhać na swoją ofiarę (której obecność wyczuwa przy pomocy wspomnianych anten). Gruba skóra zwierzęcia jest odporna na strzały z większości broni ręcznej.

We wspomnianym odcinku Jar Jar Binks spotyka rzeczonego stwora i nadaje mu imię Boogie. Początkowo Jar Jar boi się Keazel Mawa, ale ostatecznie morskie zwierzę ratuje mu życie i pomaga w pokonaniu głównego złoczyńcy miażdżąc jego droidy i statek, którym ten chciał odlecieć.

Lylek 
Lylek to najstraszliwszy z drapieżników zamieszkujących planetę Ryloth. Nie został on ukazany w żadnym filmie ani serialu, za to znalazł swoje miejsce w komiksie, Ilustrowanym Przewodniku oraz grze RPG.

Lylek jest ogromny, ma niesamowicie silne szczęki, potężne macki oraz zaostrzone kończyny. Stwór ten jest jedną z nielicznych istot potrafiących przeżyć po jasnej stronie planety i jest jednym z głównych powodów, dla których Twi'leki bronią swoich siedzib przy użyciu drzwi pancernych oraz licznych pułapek.

Opee 
Potwór zamieszkujący wody Naboo.

Rancor 

Ogromny, mięsożerny potwór występujący min. na Felucji i Lehonie.

Małe są jaskrawe. Samice żyją z młodymi w stadzie, samce są samotnikami.

Pierwsi Sithowie okiełznali te bestie i używali ich jako wierzchowców.

Sando 
To olbrzym zamieszkujący morskie głębiny planety Naboo. Ukazuje się on w Mrocznym widmie.

Jest to ssak o długości około 160 metrów. Mimo swoich olbrzymich rozmiarów stwór jakimś sposobem potrafi się skutecznie ukrywać i atakować znienacka. Istnieje pogląd, jakoby potwór ten wyewoluował ze zwierząt lądowych.

Sarlacc 

Sarlacc jest dużym wszystkożernym stawonogiem, rozmnażającym się za pomocą zarodników, niekiedy ukorzenionym. Większość czasu przebywa pod powierzchnią. Liczne macki służą mu do chwytania pokarmu bez opuszczania głębokiej nory. Najsłynniejszy Sarlacc służyć miał egzekucji Luke'a.

Ślimak bagienny 
Ślimaki bagienne to duże wszystkożerne stworzenia żyjące na planecie Dagobah.

Jako że stworzenia te nie mają łatwych do zidentyfikowania istotnych organów są one trudne do zabicia. Potwór osiąga długość do 8 metrów.

Velker 
To latający stwór zamieszkujący planetę Bespin. Nie został on jednak pokazany w Imperium kontratakuje - wystąpił za to w powieści Kłopoty w Mieście w Chmurach.

Velkery to duże niebieskie drapieżniki przypominające wyglądem staroświecki samolot. Ich rozpiętość skrzydeł dochodzi do 200-350 m. Atakują w stadach i żywią się głównie beldonami (inne stworzenia zamieszkujące atmosferę Bespinu), stanowią jednak również zagrożenie dla statków, których piloci nierozważnie oddalą się od Chmurnego Miasta.

Wampa 

Jest najpotężniejszym drapieżnikiem planety Hoth. Po raz pierwszy pokazana została fanom  w epizodzie V.

Wampa jest mięsożernym ssakiem o wzroście dochodzącym do trzech metrów. Jest niesamowicie skutecznym myśliwym dzięki licznym cechom przystosowującym ją do polowania na tej lodowatej planecie. Potrafi się poruszać na dwóch lub czterech łapach. Nie jest zwierzęciem stadnym, ale potrafi atakować zespołowo. Co do wyglądu, wampa jest podobna do powszechnego wyobrażenia Yeti.

Wampa w Imperium kontratakuje schwytała Luke'a i chciała go pożreć. Luke użył jednak Mocy by przywołać miecz świetlny, za pomocą którego ranił wampę odcinając jej prawą łapę, co pozwoliło mu uciec z jaskini stworzenia.

Przypisy

Linki zewnętrzne